Nakou bezeichnet:

 Nakou (Burkina Faso), einen Ort in Burkina Faso
 Nakou (Shaowu), Großgemeinde der Stadt Shaowu, Fujian, China

Nakou ist der Name von:
 Lilika Nakou (ca. 1904–1989), griechische Schriftstellerin